Покча () — село в Троицко-Печорском районе Республики Коми, центр сельского поселения «Покча».

В селе действует начальная школа-сад, есть отделение почты.
Функционирует фельдшерско-акушерский пункт.

Расположение 
Расположено на левом берегу реки Печора. На противоположном берегу расположен посёлок Русаново.

Выше по течению по правому берегу в Печору впадает речка Верхний Пидж, ниже по течению — речка Нижний Пидж. Отсюда получается местное название села — , устье реки Пидз ( — устье).

Население

История 
Село было основано Трофимом Григорьевичем Логиновым. Возникло после 1707 года, упоминается в ревизских сказках 1719 года: «деревня Пичьдинская, 1 двор, 5 жителей — мужчин».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт муниципального образования муниципального района «Троице-Печорский» 

Населённые пункты Троицко-Печорского района